Classe Constellation – classe di fregate della Marina degli Stati Uniti
Classe Constellation – classe di astronavi di Star Trek